Verlichting (stroming) of Eeuw van de Rede, de 18e eeuw in Europa
 De eeuw der rede, 2 boeken, één door Thomas Paine, de andere door Harold Nicolson